Il cognome Carloni può riferirsi a:
Alberto Carloni (...) – attore italiano
Alessandro Carloni (1978) – animatore, regista e sceneggiatore italiano
Anna Maria Carloni (1955) – politica italiana
Bruno Carloni (1920-1942) – militare italiano
Ester Carloni (1905-1996) – attrice italiana
Fabrizio Carloni (1953) – giornalista italiano
Ida Carloni Talli (1860-1940) – attrice italiana
Maceo Carloni (1899-1944) – sindacalista italiano
Mario Carloni (1894-1962) – generale italiano
Massimo Carloni (1959) – insegnante, critico letterario e scrittore italiano
Mirco Carloni (1981) – politico, accademico e imprenditore italiano
Nino Carloni (1910-1987) – avvocato e pianista italiano
Pietro Carloni (1896-1968) – attore italiano
Tita Carloni (1931-2012) – architetto e politico svizzero-italiano

e a numerosi membri dell'omonima famiglia di artisti:
Antonio Carloni (1470-1525 circa) – scultore e architetto svizzero-italiano
Bartolomeo Carloni – decoratore italiano
Carlo Innocenzo Carloni (1687-1775) – pittore italiano
Giovanni Andrea Carlone o Carloni (1639-1697) – pittore svizzero-italiano
Giovanni Carloni – scultore svizzero
Giovanni Carlone o Carloni, detto il Genovese (1584-1631) – pittore svizzero-italiano
Giovanni Battista Carloni – decoratore italiano
Michele Carloni – scultore svizzero